Berlinka (polnisch: „aus Berlin kommend“) steht für:

 Berlinka (Bootstyp)
 Berlinka (Sammlung), ein im Zweiten Weltkrieg nach Niederschlesien ausgelagerter Teilbestand der Preußischen Staatsbibliothek
 die ehemalige Reichsautobahn Berlin–Königsberg